Аруша може да се отнася за:

 Аруша (регион) – регион в Танзания
 Аруша (окръг) – окръг в регион Аруша, Танзания
 Аруша (град) – град в Танзания
 Аруша (национален парк) – национален парк в Танзания
 Аруша (племе) – племе в Танзания